Grækenlands Superleague 2013-14 er den 78. udgave af den højeste fodboldliga i Grækenland, og den ottende under navnet Super League. Sæsonen begyndte den 17. august 2014 og sluttede i maj 2014. Olympiakos var mestrene, efter de havde vundet deres 41. græske mesterskab.

Ligaen består af de 14 hold fra 2012-13-sæsonen og de fire hold der rykkede op fra Grækenlands Superleague 2012-13.

Ligaen 

||rowspan="10"|

Play-off tabel

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
Superleague 2013-14